Lota (Chili), gemeente in Chili
 Lota (geslacht), geslacht van schelvisachtigen
 Lota Delgado, Filipijnse actrice